Der Rajon Horodenka (ukrainisch /; russisch /) war ein Rajon in der Oblast Iwano-Frankiwsk in der West-Ukraine. Zentrum des Rajons war die Stadt Horodenka.

Geographie 
Auf einer Fläche von 747 km² lebten etwa 60.000 Einwohner (Stand: 1. Dezember 2001), der Rajon grenzte im Norden an den Rajon Butschatsch (in der Oblast Ternopil), im Nordosten an den Rajon Salischtschyky (Oblast Ternopil), im Osten an den Rajon Kizman (in der Oblast Tscherniwzi), im Süden an den Rajon Snjatyn, im Südwesten an den Rajon Kolomyja und im Westen an den Rajon Tlumatsch.

Geschichte 
Der Rajon wurde am 17. Januar 1940 nach der Annexion Ostpolens durch die Sowjetunion gegründet, kam dann nach dem Beginn des Deutsch-Sowjetischen Krieges im Juni 1941 ins Generalgouvernement in den Distrikt Galizien und nach der Rückeroberung durch die Rote Armee 1944 wieder zur Sowjetunion in die Ukrainische SSR. Am 6. Juni 1957 wurde dem Rajonsgebiet der westliche Teil des aufgelösten Rajons Tschernelyzja zugeschlagen, am 30. Dezember 1962 wurde der Rajon um die Gebiete von Rajon Hwisdez, Rajon Snjatyn, Rajon Tlumatsch, Rajon Obertyn und Teilen des Rajons Otynija erweitert, am 4. Januar 1965 wurde der Rajon dann wieder verkleinert und besteht seither in den heutigen Dimensionen, seit 1991 ist er Teil der heutigen Ukraine.

Am 18. Juli 2020 kam es im Zuge einer großen Rajonsreform zum Anschluss des Rajonsgebietes an den Rajon Kolomyja.

Administrative Gliederung 
Auf kommunaler Ebene war der Rajon in 1 Stadtratsgemeinde, 1 Siedlungsgemeinde und 29 Landratsgemeinden unterteilt, denen jeweils einzelne Ortschaften untergeordnet waren.

Zum Verwaltungsgebiet gehörten:
 1 Stadt
 1 Siedlung städtischen Typs
 47 Dörfer
 1 Siedlung

Stadt

Siedlung städtischen Typs

Dörfer und Siedlungen

Siehe auch 
 Liste der Rajone der Ukraine

Weblinks

Einzelnachweise 

Horodenka
Rajon Kolomyja
Aufgelöst 2020